L'ultima partita (London Match) –  romanzo di Len Deighton del 1985

Cinema
 L'ultima partita (Fifteen Maiden Lane) –  film del 1936 diretto da Allan Dwan
 L'ultima partita –  film del 1990 diretto da Fabrizio De Angelis
Pistol Whipped - L'ultima partita (Pistol Whipped) –  film statunitense del 2008 diretto da Roel Reiné